

Francja 
 Schœneck – miejscowość

Niemcy 
 Schöneck – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig
 Schöneck/Vogtl. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Skarszewy

Inne 
 Schöneck – ród

Zobacz też 
 Schöneck/Mühlental
 Schönecken
 Schönegg